Batalhão de Operações Policiais Especiais é o nome de quatro unidades policiais:

 Batalhão de Operações Policiais Especiais - tropa de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
 Batalhão de Operações Policiais Especiais - tropa de elite da Polícia Militar de Santa Catarina.
 Batalhão de Operações Policiais Especiais - tropa de elite da Polícia Militar de Alagoas.
 Batalhão de Operações Policiais Especiais - tropa de elite da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte.

Desambiguação